Szabó Bence (1962) olimpiai bajnok magyar kardvívó, edző, sportvezető
Szabó Bence (1990) magyar labdarúgó, az Újpest FC játékosa, Szabó Bence kardvívó fia
Szabó Bence (1993) magyar autóversenyző
Szabó Bence (1994) katonai hagyományőrző, a KÖSZI (Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért)-bázis tagja
Szabó Bence (1995) magyar labdarúgó, a Győri ETO FC játékosa
Szabó Bence (1996) magyar vízilabdázó
Szabó Bence (1997) Európa-bajnok magyar evezős
Szabó Bence (1998) magyar labdarúgó, a Videoton FC játékosa
Szabó Bence (1998) magyar válogatott jégkorongozó
Szabó Bence (2005) magyar énekes, a Kismenők első évadjának nyertese, szinkronhang
Szabó Bence (19??) táncművész, tánctanár, koreográfus, zenés színházi és televíziós produkciók szereplője

Hasonló nevűek
Szabó Bence Tamás (1994) Színház- és Filmművészeti Egyetem Televíziós műsorkészítő (2013-2016) szak végzett hallgatója
Kádár-Szabó Bence (1996, Benny CT; Ben T. Cooper, született: Szabó Bence) énekes, szinkronhang
Banó-Szabó Bence (1999) magyar labdarúgó